Gunung Agung (Arga Makmur), plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu, Indonesië.
 Gunung Agung (Bermani Ilir), plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu, Indonesië.
 Gunung Agung (Bumijawa), plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Gunung Agung (Kaur Utara), plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu, Indonesië.
 Gunung Agung (Lubuk Sandi), plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu, Indonesië.
 Gunung Agung (Merapi Barat), plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Gunung Agung (Semendo Darat Tengah), plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Gunung Agung (Tanjung Sakti Pumi), plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Agung (berg), vulkaan op Bali in Indonesië.